Kesselberg ist der Name von Bergen und Erhebungen in Deutschland (je Bundesland sortiert nach Höhe):

in Baden-Württemberg:
 Kesselberg (Schwarzwald) (1024,2 m), bei Oberkirnach, im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis

in Bayern:
 Kesselberg (Frankenwald) (591 m), bei Lützenreuth, Landkreis Bayreuth
 Kesselberg (Fränkische Alb, Gersdorf) (576,3 m), bei Gersdorf (Nennslingen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Kesselberg (Fränkische Alb, Birgland) (576 m), bei Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Kesselberg (Fränkische Alb, Titting) (559 m), bei Titting, Landkreis Eichstätt
 Kesselberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) (559 m), bei Burggriesbach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Kesselberg (Frankenhöhe, Schnelldorf) (538 m), bei Schnelldorf, Landkreis Ansbach
 Kesselberg (Frankenhöhe, Wettringen) (536 m), bei Wettringen (Mittelfranken), Landkreis Ansbach
 Kesselberg (Köschinger Forst) (497 m), bei Schamhaupten, Landkreis Eichstätt
 Kesselberg (Fränkische Alb, Kallmünz) (439 m), bei Kallmünz, Landkreis Regensburg
 Kesselberg (Hirschwald) (437 m), bei Rieden (Oberpfalz), Landkreis Amberg-Sulzbach
 Kesselberg (Rangau) (396 m), bei Cadolzburg, Landkreis Fürth

in Brandenburg:
 Kesselberg (Cabel) (161,0 m), bei Werchow-Cabel (Calau), in den Cabeler Bergen, Landkreis Oberspreewald-Lausitz

in Hessen:
 Kesselberg (Kellerwald) (ca. 556 m), nahe Löhlbach (Haina), Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Kesselberg (Odenwald) (531,1 m), nahe Ober-Hambach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Kesselberg (Allendorf) (ca. 412 m), nahe Allendorf (Greifenstein), Lahn-Dill-Kreis
 Kesselberg, Hangsporn des Brautstein (Reinhardswald) (209,4 m), nahe Trendelburg, im Reinhardswald, Landkreis Kassel, Hessen

in Nordrhein-Westfalen:
 Kesselberg (Euskirchen) (287 m), Euskirchen, Kreis Euskirchen

in Rheinland-Pfalz:
 Kesselberg (Haardt) (661,8 m), nahe Edenkoben, in der Haardt (Pfälzerwald), Landkreis Südliche Weinstraße
 Kesselberg (Mittlerer Pfälzerwald) (502,4 m), in der Exklave Taubensuhl/Fassendeich der kreisfreien Stadt Landau in der Pfalz, im Mittleren Pfälzerwald

in Sachsen:
 Kesselberg (Großröhrsdorf) (406,7 m), im Osten der Gemarkung Großröhrsdorf, Landkreis Bautzen

in Thüringen:
 Kesselberg (Großbreitenbach) (663,1 m), bei Großbreitenbach, im Thüringisch-Fränkisches Schiefergebirge, Ilm-Kreis
 Kesselberg (Grub) (644,2 m), bei Grub, im Südthüringer Buntsandstein-Waldland, Landkreis Hildburghausen
 Kesselberg (Bad Blankenburg) (522,0 m), bei Bad Blankenburg, in der Ilm-Saale-Platte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
 Kesselberg (Harz) (507,0 m), nahe Sülzhayn (Ellrich), im Harz, Landkreis Nordhausen
 Kesselberg (Tiefengruben) (470,8 m), bei Tiefengruben, in der Ilm-Saale-Platte, Landkreis Weimarer Land
 Kesselberg (Keßlar) (462,9 m), bei Keßlar (Blankenhain), in der Ilm-Saale-Platte, Landkreis Weimarer Land
 Kesselberg (Molbitz) (426,3 m), bei Molbitz (Neustadt an der Orla), Saale-Orla-Kreis
 Kesselberg (Bechstedt) (405,5 m), bei Bechstedt, im Thüringisch-Fränkisches Schiefergebirge, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Kesselberg ist der Name von Ortschaften in Deutschland:
 Kesselberg (Gefrees), Ortsteil von Gefrees im Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk Oberfranken, Bayern
 Kesselberg (Titting), Gemarkung im Landkreis Eichstätt, Bayern

Kesselberg ist der Name eines Gebirgspasses in Deutschland:
 Kesselberg (Bayern) (858 m), in den Bayerischen Voralpen, zwischen Kochelsee und Walchensee, Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch
 Kesselsberg